Bibelsee bezeichnet unter anderem folgende Seen:

 Bibelsee (Feldberger Seenlandschaft), See in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Bibelsee (Grünz), See im Stadtgebiet von Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern